Zenith kan syfta på:

 Zenith (urtillverkare) – en schweizisk urtillverkare
 Zenith - Margarinfabrik i Malmö, grundad 1899.
 Zenith (serie) – serie från Magnum Comics
 Zenith (DJ) – en artist
 Zenith Island – en ö i Kanada
 IK Zenith –  en fotbollsklubb på Hisingen

Se även
 Zenit
 Zenith Lake